Альтенбух () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Мильтенберг.  Население составляет 1279 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,79 км². Официальный код  —  09 6 76 111.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии